Кштутдак — топоним

 Кштутдак — посёлок в Таджикистане.
 Кштутдак — река в Таджикистане.